Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 23 stycznia 2015 roku na trasie o nazwie Herbert 2. Mistrzostwa świata z 2013 roku nie obronił Austriak Benjamin Karl, który uplasował się na trzecim miejscu. Nowym mistrzem świata został reprezentant Rosji Andriej Sobolew, zaś srebrny medal wywalczył Žan Košir ze Słowenii.

Wyniki

Kwalifikacje

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015